USS Meade je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Meade (DD-274) 
 USS Meade (DD-602)

Meade